Михай Роман (; ) — румынский футболист, правый вингер клуба «Ботошани».

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в клубе «Четата Сучава», где в 2005 году начал профессиональную карьеру. С 2007 по 2010 года выступал за «Брашов», которую возглавлял Рэзван Луческу. Следующие 3 сезона своей карьеры провёл в столичном «Рапиде».

29 мая 2013 года Роман подписал контракт с французского клуба «Тулуза» на свободной основе на три сезона.

ФКСБ 
20 августа 2018 года Михай Роман подписал двухлетний контракт с ФКСБ. Дебют за столичный клуб состоялся в матче плей-офф Лиги Европы УЕФА против венского «Рапида». 16 сентября Роман дебютировал за ФКСБ в Лиге I против ЧФР (1:1).

Выступление за сборную 
Дебют за национальную сборную Румынии состоялся 6 июня 2009 года в матче квалификации на ЧМ 2010 против сборной Литвы (1:0). Всего за сборную Михай провёл 10 матчей.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Брашов»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Ботошани»
Игроки ФК «Стяуа»